Engels curlingteam (mannen)
Engels curlingteam (vrouwen)
Engels curlingteam (gemengd)
Engels curlingteam (gemengddubbel)